Abant (rei), rei llegendari d'Argos.
 Abant (heroi), heroi grec, fill de Posidó i d'Aretusa.
 Abant (fill de Melamp), heroi grec, avi d'Adrast